Peter Ölvecký (né le  à Trenčín en Tchécoslovaquie, aujourd'hui ville de Slovaquie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovaque.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004 || HC Dukla Trenčín || Extraliga slo. ||16 ||0 ||0 ||0 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2003-2004 || HC Dukla Trenčín B || 1.liga slo. ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || HC Dukla Trenčín || Extraliga slo. ||45 ||10 ||9 ||19 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2004-2005 || ŠHK 37 Piešťany || 1.liga slo. ||1 ||0 ||0 ||0 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Aeros de Houston || LAH ||67 ||14 ||18 ||32 ||56 ||7 ||1 ||3 ||4 ||4
|-
|2006-2007 || Aeros de Houston || LAH ||69 ||12 ||15 ||27 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Aeros de Houston || LAH ||61 ||17 ||16 ||33 ||38 ||5 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2008-2009 || Aeros de Houston || LAH ||41 ||6 ||17 ||23 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Wild du Minnesota || LNH ||31 ||2 ||5 ||7 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Admirals de Milwaukee || LAH || 62|| 11|| 23|| 34|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010 || Predators de Nashville || LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010 || Moose du Manitoba || LAH || 8|| 1|| 3|| 4|| 0|| 6|| 3|| 1|| 4|| 4
|-
|2010-2011 || HC Dukla Trenčín || Extraliga slo. ||25 ||9 ||17 ||26 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011|| KalPa Kuopio || SM-liiga || 15|| 5|| 5|| 10|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2011-2012|| HC Lev Poprad || KHL || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Växjö Lakers HC || Elitserien || 17|| 3|| 0|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| HC Slovan Bratislava || KHL || 49|| 7|| 5|| 12|| 42|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2013-2014 || HC Slovan Bratislava || KHL || 49|| 4|| 11|| 15|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| HC Slovan Bratislava || KHL || 31|| 0|| 2|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| HC Dukla Trenčín || Extraliga slo. || 11|| 3|| 2|| 5|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| HC Vítkovice || Extraliga tch. || 12|| 3|| 2|| 5|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || KLH Chomutov || Extraliga tch. || 24|| 7|| 5|| 12|| 14|| 8|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
|2016-2017 || HC Dukla Trenčín || Extraliga slo. ||22 ||4 ||8 ||12 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || HC Dukla Trenčín || Extraliga slo. || 46 ||17 || 22 || 39 || 82 ||17 || 5  || 4 ||9 || 12
|-
|2018-2019 || HC Dukla Trenčín || Extraliga slo. || 42 ||17 || 10 || 27 || 28 ||6 || 1  || 1 ||2 || 2

| 32 ||2 ||5 ||7 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international 

|-
| 2005 || align=left|Championnat du monde junior || 6 || 3 ||1 || 4 || 16 || align=left|
|-
| 2009 || align=left|Championnat du monde || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 || align=left|
|-
| 2013 || align=left|Championnat du monde || 8 || 1 || 0 || 1 || 4 || align=left|
|-
| 2014 || align=left|Jeux olympiques || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || align=left|

Notes et références 

Naissance en octobre 1985
Naissance à Trenčín
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur du HC Lev Poprad
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Vítkovice
Joueur du KLH Chomutov
Joueur du ŠHK 37 Piešťany
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018